Пётр Журавлёв:
 Журавлёв, Пётр Алексеевич (1919—1994) — участник Великой Отечественной войны, младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Журавлёв, Пётр Васильевич (род. 1963) — российский актёр.
 Журавлёв, Пётр Михайлович (1901—1974) — советский военный деятель, генерал-майор (1943).